Byåsen Toppfotball is een Noorse voetbalclub uit Trondheim. Byåsen promoveerde in 2018 naar het 3e niveau in Noorwegen maar degradeerde een jaar later weer naar het 4e niveau.

De club is een zelfstandige afdeling van omnisportvereniging Byåsen IL (opgericht in  1921) die onder meer ook aan handbal en skiën doet.

Statistieken

Noorse voetbalclub